Regno Unito
 Manton – paese del Rutland
 Stati Uniti d'America
 Manton – census-designated place della Contea di Tehama, California
 Manton – città della Contea di Wexford, Michigan